Иго има више значења:

 Иго, Ла Норита (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Иго (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Иго (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику